Yancey ist der Familienname folgender Personen:

 Bartlett Yancey (1785–1828), US-amerikanischer Politiker
 Bert Yancey (1938–1994), US-amerikanischer Golfprofi
 Bill Yancey (1933–2004), US-amerikanischer Jazzbassist
 Estelle Yancey (1896–1986), US-amerikanische Bluessängerin
 Jimmy Yancey (1898–1951), US-amerikanischer Blues- und Boogie-Woogie-Pianist
 Joel Yancey (1773–1838), US-amerikanischer Politiker
 Philip Yancey (* 1949), US-amerikanischer Journalist, Redakteur, Autor und Herausgeber
 Rick Yancey (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tenisha Yancey (* 1976), US-amerikanische Politikerin
 William Lowndes Yancey (1814–1863), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Yancey County
 Yancey-Gletscher, Gletscher in der Britannia Range, Antarktika
 Yancy